het Stadhuis van Stockholm
het daarbij gelegen metrostation Rådhuset